Jan Morawski (kasztelan)
 Jan Morawski (minister)
 Jan Morawski (oficer)
 Jan Morawski (jezuita)
 Jan Nepomucen Morawski – pułkownik konfederacji barskiej